Lourdes Cabrera Ruiz (Mérida, Yucatán, 1962) es una escritora y promotora cultural mexicana, se ha desempeñado como docente en el programa de licenciatura de Literatura Latinoamericana, en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán y en el programa de Maestría en Enseñanza del Español de la Escuela Normal Superior de Yucatán. Presidente de Club Cultivamente, A.C., y miembro fundador de la Asociación Literaria y Cultural de Yucatán, A.C. a través de las cuales promueve cultura de paz, inclusión y prevención de violencia desde la literatura. Ha participado en la organización de foros y manifiestos colectivos sobre el tema.

Trayectoria 
Incursiona en el periodismo local Diario del Sureste, Por Esto! y funda la gaceta de arte y cultura Columba en colaboración con Svetlana Larrocha. Sus textos de creación han visto la luz en publicaciones periódicas y antologías locales y nacionales. Desde 1999 ha coordinado talleres literarios en contextos educativos, culturales y sociales en el sureste del país, e impartió el Seminario de Capacitación para Coordinadores de Talleres Literarios (UADY) en colaboración con Francisco Lope Ávila, Rosely Quijano León y Mily Martínez Contreras. Colaboró en el Seminario Permanente Poéticas y Pensamiento: Relaciones entre Literatura y Filosofía de la UNAM, y como académica externa en el proyecto PAPIIT Poesía mística mexicana del siglo XIX (tipología y tradiciones).Ha participado en Congresos literarios nacionales. Organizó el I Encuentro por la Cultura de Paz 2019 "Agenda 2030 en contextos locales", en colaboración con el Programa Cultura para el Desarrollo de la UADY.

Obra 

 Taller literario: Una aproximación sistémica.
 Aportaciones a la Cultura de Paz: literatura y promoción de salud para la niñez.
 Cantar de los principios y otros poemas.

Referencias 

Nacidos en Mérida (México)
Escritoras de México del siglo XXI
Escritoras de México del siglo XX
Poetisas de México
Poetas de México del siglo XX
Poetas de México del siglo XXI
Mujeres periodistas de México
Académicos e investigadores de la Universidad Autónoma de Yucatán